Magnano steht für:

 Magnano, eine italienische Gemeinde im Piemont
 Magnano in Riviera, eine italienische Gemeinde im Friaul
 Magnano (Toskana), Ortsteil von Villa Collemandina, Toskana

Magnano ist der Familienname folgender Personen:
 Solange Magnano (1971–2009), argentinisches Model